Central Station é uma estação de metro subterrânea da Tyne and Wear Metro, servindo a estação ferroviária Newcastle Central, em Newcastle upon Tyne, no condado metropolitano de Tyne and Wear, Inglaterra. A adesão à rede ocorreu em 15 de novembro de 1981, na sequência da abertura da terceira fase da rede, entre Haymarket e Heworth.

A estação está localizada abaixo da Newcastle Central, de onde deriva seu nome. É a terceira mais movimentada da rede, depois de Monument e Haymarket. Possui entradas dentro da estação ferroviária e outras voltadas para a rua.

O metrô substituiu algumas rotas que antes eram operadas da estação principal em direção a Benton e Tynemouth via North Tyneside Loop. Em 1984, alcançou South Shields, substituindo os serviços da British Rail. Em 2002, o metrô foi estendido para Sunderland e South Hylton, onde compartilha trilhos entre Pelaw e Sunderland com serviços do norte na Durham Coast Line.

Serviço e Frequência 
Central Station é servida tanto pela Linha Amarela quanto pela Linha Verde do Tyne and Wear Metro. Ambas as linhas funcionam com intervalos de 12 minutos durante o dia (segunda a sábado), e de 15 minutos à noite e aos domingos. Isso permite um serviço combinado até a cada 6 minutos (segunda a sábado), e até a cada 7–8 minutos durante a noite e aos domingos, entre Pelaw e South Gosforth.

Trens extras circulam durante os horários de pico da manhã e da noite nos dias da semana, entre Pelaw e Regent Center ou Monkseaton. Isso fornece um trem a cada três minutos entre Pelaw e South Gosforth nos horários de maior movimento.

Material rodante: Classe 994 Metrocar

Remodelação da Estação 
Uma reforma de £6 milhões foi iniciada em setembro de 2015, com a estação sendo fechada a partir das 20h, de domingo a quinta-feira, e reabrindo pelas manhãs. O trabalho foi concluído no final de 2016.

Galeria

Ver também
Newcastle Central (estação ferroviária) - Estação ferroviária localizada acima da estação de metrô Central Station.

Estações do Metro de Newcastle upon Tyne
Fundações no Reino Unido em 1981